Kierspel ist der Familienname folgender Personen:

 August Kierspel (1884–1967), deutscher Heimatdichter
 Björn Kierspel (* 1979), deutscher Rodler